Sanierung (lat. sanare ‚heilen‘, ‚wiederherstellen‘) steht für:

 die Erneuerung von Gebäuden oder Siedlungsgebieten, siehe Sanierung (Bauwesen)
 die Beseitigung von Altlasten in der Umwelttechnik, siehe Bodensanierung
 die Wiederherstellung der Gewässergüte als Lebensraum und für die Wassernutzung, siehe Gewässersanierung
 die Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit eines Betriebes, siehe Sanierung (Wirtschaft)
 die Übertragung von Unternehmen und Unternehmensteilen im Insolvenzrecht, siehe Übertragende Sanierung 
 die Modernisierung von Software, siehe Sanierung (Informatik)
 die Entfernung entzündlicher Herde, etwa bei der Behandlung der Sepsis oder der Zahnsanierung

Siehe auch: